DreamWorks může být:
 DreamWorks Pictures – americká filmová produkční společnost
 DreamWorks Records – bývalá americká hudební vydavatelská společnost a divize filmového studia
 DreamWorks Television – bývalá americká televizní produkční společnost a divize filmového studia
 DreamWorks Animation – americké studio animovaného filmu a dceřiná společnost Universal Pictures
 DreamWorks Classics – dceřiná společnost studia animované filmu dříve známa pod názvem Classic Media
 DreamWorks Experience – atrakce v zábavním parku Dreamworld v Austrálii
 DreamWorks Interactive – videoherní studio, které později odkoupilo Electronic Arts